420 peut référer à :

L'année 420 du calendrier julien ;
Le 420, un bateau de type dériveur double ;

Autres

Le RSA-420, un nombre RSA ;
4/20, une expression liée au cannabis.

Homonymie de nombre